L'Ipsos Bucharest Challenger 2007 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2007. Il torneo si è giocato a Bucarest in Romania dal 24 settembre 2007 su campi in terra rossa.

Vincitori

Singolare

 Victor Hănescu ha battuto in finale  Marcel Granollers 7-6(6), 6-1

Doppio

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura hanno battuto in finale  Florin Mergea /  Horia Tecău 6-2, 6-1

Collegamenti esterni